Wendover může být:

 Místo
 Wendover (Utah) – město v Utahu
 Wendover (Buckinghamshire) – město v Buckinghamshire v Anglii
 Příjmení
 Peter H. Wendover (1768–1834) – americký politik
 Stephen H. Wendover (1831–1889) – americký politik